Чемодановский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Чемодановский сельсовет — Липецкая область, Становлянский район.
 Чемодановский сельсовет — Пензенская область, Бессоновский район.